Die Irish League 1892/93 war die dritte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum dritten Mal in Folge Meister.

Modus 
Sechs Mannschaften waren angetreten, um an 10 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander anzutreten. Mit Derry Olympic FC war ein neuer Klub aufgenommen worden, der sich jedoch nach sechs Spieltagen wieder zurückzog.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1892/93 (Archiv)
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1892/93
Fußballsaison 1892/93